Indiumselenid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Indium und Selen: 

Indium(II)-selenid InSe
Indium(III)-selenid In2Se3